Гелон — багатозначний термін, що може бути ім'ям, назвою міста, народу, мультиплікаційного персонажу:
 Гелон — персонаж давньогрецької міфології, другий син Геракла та Єхидни.
 Гелон — місто, що за Геродотом існувало в землі скіфського племені будинів; столиця племені гелонів.
 Гелон — тиран Гели та Сиракуз.
 Гелон — тиран Сиракуз.
 Гелон (Big Chill) — персонаж мультсеріалу «Бен 10».
 Гелон — Селище в Кашкадар'їнській області, Узбекистан

Див. також 
 Гелони — плем'я в Скіфії,